Róth Ferenc (1953–) atléta, futó, távolugró, sportújságíró
 Róth Ferenc (1978–) magyar bajnok labdarúgó